Afrosison djurense är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Afrosison djurense ingår i släktet Afrosison och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
djurense